John Atherton ist der Name folgender Personen:

* John Atherton (Bischof) (1598–1640), englischer Geistlicher, Bischof von Lismore und Waterford
 John Atherton (Entdecker) (1837–1913), britisch-australischer Entdecker